Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Pála e Andrew Richardson che hanno battuto in finale Lionnel Barthez e Patrick Baur 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Petr Pála /  Andrew Richardson (Campioni)
 Dick Norman /  Fernon Wibier (primo turno)

 Andrew Foster /  Danny Sapsford (quarti di finale)
 Scott Humphries /  Lorenzo Manta (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1996